Le terme Palairet peut faire référence à :

Patronyme 

 Elie Palairet, ministre protestant et philologue
 Lionel Charles Hamilton Palairet (1870-1933), ancien joueur de cricket amateur anglais.

Toponyme 

 Lac Palairet, un plan d'eau traversé par la rivière de la Grande Loutre, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Patronyme français